Krasnaja Gora () è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Krasnaja Gora: insediamento di tipo urbano della oblast' di Brjansk, nella Russia europea occidentale;
 Krasnaja Gora: villaggio (selo) della oblast' di Tver', nella Russia europea centrale.